Peter Brommer ist der Name folgender Personen:

* Peter Brommer (Altphilologe) (1892–1982), niederländischer Altphilologe und Gymnasialdirektor
 Peter Brommer (Archivar) (* 1945), deutscher Archivar und Historiker